Euryale () ist 

in der griechischen Mythologie:
 Euryale (Gorgone), eine der Gorgonen
 Euryale (Tochter des Minos), von Poseidon Mutter des Orion
 Euryale (Amazone), eine der Amazonen

in der Biologie:
 der Name einer Gattung der Seerosengewächse, siehe Euryale ferox